|-
| 155001 - ||  || 11 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155002 - ||  || 12 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155003 - ||  || 10 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155004 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155005 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 155006 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 155007 - ||  || 28 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 155008 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155009 - ||  || 31 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155010 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155011 - ||  || 6 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 155012 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155013 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155014 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155015 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155016 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 155017 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155018 - ||  || 28 august 2005 ||  || 
|-
| 155019 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155020 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155021 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155022 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155023 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155024 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155025 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155026 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155027 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155028 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155029 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155030 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155031 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155032 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155033 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155034 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155035 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155036 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155037 - ||  || 31 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155038 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155039 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155040 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155041 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155042 - ||  || 2 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 155043 - ||  || 5 septembrie 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 155044 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155045 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155046 - ||  || 3 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155047 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155048 - ||  || 11 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155049 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155050 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155051 - ||  || 11 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155052 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155053 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155054 - ||  || 25 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 155055 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155056 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155057 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155058 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155059 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155060 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155061 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155062 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155063 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155064 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155065 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155066 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155067 - ||  || 26 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 155068 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155069 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155070 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155071 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155072 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155073 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155074 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155075 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155076 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155077 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155078 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155079 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155080 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155081 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155082 - ||  || 29 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155083 Banneker ||  || 30 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 155084 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155085 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155086 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155087 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155088 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155089 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155090 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155091 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155092 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155093 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155094 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155095 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155096 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155097 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155098 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155099 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155100 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-